Нодоза́вр ( — узловатый ящер) — род травоядных динозавров, имевших панцирь из костяных пластин, которые попеременно с «узелками» образовали своего рода броню на спине динозавра. Пластины имели кожаные прожилки, которые продольными рядами нисходили по спине к бокам животного. Шипы на оконечностях пластин предоставляли дополнительную защиту от врагов. В отличие от анкилозавров, появившихся позднее, не имел «булавы» на хвосте. Питался в основном мягкой растительной пищей. Имя динозавру присвоил американский учёный-палеонтолог Отниел Чарлз Марш в 1889 году.

Обнаружено два частично сохранившихся скелета динозавра на территории США в штатах Канзас и Вайоминг. В 2011 году в Канаде шахтёры обнаружили замечательно законсервированную «мумию» динозавра, чей возраст оценивается в 110 млн лет. В мае 2017 эту окаменелость представили широкой публике в канадской Альберте. На динозавре сохранилась его чешуйчатая кожа и кишечник, отлично видна голова.

Характеристики 
 Длина: 5—6 метров
 Высота: 2 метра
 Вес: до 2,5 тонн
 Время обитания: меловой период, то есть 110—100 млн лет назад

Описание 
Нодозавр передвигался на четырёх коротких пятипалых ногах. У него была короткая шея и длинный мощный хвост. Голова узкая, с заострённой мордой, мощными челюстями и мелкими зубами. Судя по структуре зубов, нодозавр питался мягкой растительной пищей и был неспособен пережёвывать жёсткую и волокнистую растительность. Существует, однако, точка зрения, что он обладал гастролитами (желудочными камнями), а также огромным желудочно-кишечным трактом.

Бытует мнение, что отсутствие булавы на кончике хвоста делало нодозавра беззащитным при атаке извне. Судя по всему, в целях защиты нодозавр прижимался к земле, оставляя на поверхности лишь защищённые панцирем спину и бока. Такой способ защиты используют современные ежи.

Кладограмма 2011 года:

См. также 
 Панцирные динозавры
 Анкилозавры

Примечания 

Нодозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1889 году
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем